Зелент () — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Плён. Подчиняется управлению Зелент/Шлезен. Население 1338 чел. Занимает площадь 4,33 км². Официальный код  —  01 0 57 077.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна